Ма́ртич () — хорватське прізвище. Відомі носії:

 Грго Мартич (; 1822—1905) — хорватський і боснійський монах-францисканець, письменник.
 Іван Мартич (; 1990) — хорватський і швейцарський футболіст захисник.
 Милан Мартич (, 1956) — сербський і хорватський політик, президент Республіки Сербська Країна у 1994—1995 роках.
 Петра Мартич (; 1991) — хорватська професійна тенісистка.
 Юхим Маркович Мартич (уроджений Мордух Шаєвич Фінкельштейн; 1910—1981) — український радянський письменник.

Хорватські прізвища